Џејмс I или Џејмс VI (; Дворац Единбург, 19. јун 1566 — Чесант, 27. март 1625) је био краљ Шкотске, а касније и Енглеске и Ирске. Он први владар Енглеске и Ирске из династије Стјуарт (1603—1625), која је заменила изумрлу династију Тјудор. Џејмс I отворено је заступао апсолутизам, тврдећи да краљ треба да влада без ограничења од стране парламента, цркве, закона и обичаја; да доноси законе и суди по својој вољи. Покушао је да влада по тим начелима у земљи где је парламент имао дугу историју и велики углед, где владар није могао убирати намете без одобрења парламента. Био је ожењен данском принцезом Аном.

Поред антагонизма монарха и парламента, Енглеска тога доба била је раздирана споровима око црквених питања. Англиканска црква није задовољавала ни католике, ни поборнике реформације, јер је задржала старо учење и уређење цркве. Присталице реформације биле су јаке у Шкотској, која је имала заједничког краља са Енглеском; називани су пуританцима, нонконформистима и презвитеријанцима. Краљ је хтео да наметне потпуну једнообразност цркве и због тога је прогонио пуританце, од којих су многи напустили земљу и потражили уточиште у тек основаним колонијама у Северној Америци.

Детињство 

Џејмс је био једино дете шкотске краљице Марије I и њеног другог супруга, Хенрија Стјуарта, војводе од Олбенија, знаног као лорд Дарнли. Био је потомак Хенрија VII као праунук његове кћерке Маргарете кроз двоје њене дјеце; његова мајка била је кћерка Маргаретиног сина, а његов отац је био син Маргаретине кћерке.

Родио се 19. јуна 1566. у дворцу Единбург и као једини Маријин син аутоматски је постао законити наследник шкотске круне и војвода од Ротсеја. Кумови су му били енглеска краљица Елизабета I и француски краљ Шарл IX. Кума Елизабета је као поклон послала величанствену златну крстионицу.

Џејмсови родитељи били су католици, те су се током Маријине владавине суочили са устанком протестантског племства. Током устанка Џејмсов отац, лорд Дарнли, удружио се са устаницима и убио Маријиног личног секретара Дејвида Ризија пред Маријиним очима. Ово је био почетак краја изузетно тешког брака Џејмсоевих родитеља. Лорд Дарнли је убијен 10. фебруара 1567. у Единбургу, вероватно из освете због убиства краљичиног секретара. Марија се у мају 1567. удала за Џејмса Хепберна, грофа од Ботвела, који је био главни осумњичени за убиство њеног другог супруга. Смрт захтјевног Хенрија Марији је требало да буде прилика за спас, али ју је трећи брак учинио крајње непопуларном, без обзира на то што је и сам Ботвел био протестант.

Џејмс је од Хенрија VII потекао кроз две линије:
 Хенри VII, краљ Енглеске → Маргарета од Енглеске → Џејмс V, краљ Шкотске → Марија I, краљица Шкотске → Џејмс VI и I
 Хенри VII, краљ Енглеске → Маргарета од Енглеске → Маргарет Даглас → Хенри Стјуарт → Џејмс VI и I

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Akrigg, G. P. V. (1978). Jacobean Pageant: The Court of King James I. New York: Atheneum. 
 Fraser, A. (1974). King James VI of Scotland, I of England. London: Weidenfeld and Nicolson. 
 Coward, B. (2017). The Stuart Age – England, 1603–1714 5th edition ch.4. Routledge. 
 Durston, C. (1993). James I. Routledge. 
 Fincham, Kenneth; Lake, Peter (1985). "The ecclesiastical policy of King James I" Journal of British Studies 24 (2): 169–207
 Gardiner, S. R. (1907). "Britain under James I" in The Cambridge Modern History vol. 3 ch. 17 online
 Goodare, Julian (2009). "The debts of James VI of Scotland" The Economic History Review 62 (4): 926–952
 Hirst, Derek (1986). Authority and Conflict – England 1603–1658 pp. 96–136, Harvard University Press. 
 Houston, S. J. (1974). James I. Longman. 
 Lee, Maurice (1984). "James I and the Historians: Not a Bad King After All?" Albion 16 (2): 151–163. in JSTOR
 Montague, F. C. (1907). The History of England from the Accession of James 1st to the Restoration (1603–1660)  online
 Peck, Linda Levy (1982). Northampton: Patronage and Policy at the Court of James I. Harper Collins. 
 Schwarz, Marc L. (1974). "James I and the Historians: Toward a Reconsideration" Journal of British Studies 13 (2): 114–134 in JSTOR
 Smith, D. L. (1998). A History of the Modern British Isles – 1603–1707 – The Double Crown chs. 2, 3.1, and 3.2. Blackwell. 
 Wormald, Jenny (1983). "James VI and I: Two Kings or One?" History 68 (223): 187–209
 Young, Michael B. (1999). King James VI and I and the History of Homosexuality. Springer.
 Young, Michael B. (2012). "James VI and I: Time for a Reconsideration?" Journal of British Studies 51 (3): 540–567

Спољашње везе 

Рођени 1566.
Умрли 1625.
Краљеви Енглеске
Шкотски краљеви
Династија Стјуарт
Енглески принчеви